Білоруська футбольна вища ліга 2000 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вдруге здобула Славія.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Білшина взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як володар Кубку Білорусі 2000—2001.
2. Клуб Шахтар взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

2000
Білорусь
2000 у білоруському спорті